Merville puede referirse a: 
 Merville, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Merville, comuna francesa situada en Norte.